Собла́го — топоним в России.

 Соблаго — посёлок в Пеновском районе Тверской области.
 Соблаго — озеро в Пеновском муниципальном округе Тверской области.
 Соблаго — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.